2-й выпуск Гран-при Герри Кнетеманна — шоссейной однодневной велогонки, проводившаяся в нидерландской общине Ренкюм, провинция Гелдерланд. Гонка состоялась 4 июля 2007 года в рамках UCI Europe Tour 2007 под категорией 1.1. Победу одержал бельгиец Оливье Кайсен из команды «».

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Герри Кнетеманна 2007 на FirstCycling
 
 
 
 
  

2007 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2007 году
Июль 2007 года